Silver Dollar – film del 1932 diretto da Alfred E. Green
Verso il Far West (Silver Dollar) – film del 1954 diretto da Fred F. Sears
Silver Dollar – cortometraggio del 2012 diretto da Cynthia Morrison